Антуан де Тулонжон (; 1385 — 29 сентября 1432) — бургундский военачальник, государственный деятель и дипломат.

Биография 

Второй сын Тристана, сеньора де Тулонжона, и Жанны де Шалон, дамы де Монришар. Младший брат Жана III де Тулонжона, губернатора и маршала Бургундии, и старший — Андре де Тулонжона, великого конюшего Франции.

Сеньор де Трав, Монришар и Ла-Басти-сюр-Сердон, советник и камергер герцога Бургундского, бальи Макона, основатель линии де Трав дома де Тулонжон. В 1414 году командовал ротой в армии герцога Бургундского Жана Бесстрашного. В 1417 году вместе с братьями участвовал в бургундском походе на Париж. 9 января 1418 сменил своего брата Жана на посту капитана и хранителя Труа и земель Шампани и Бри, будучи назначен герцогом Бургундским, управлявшим от имени королевы Изабо Баварской.

В 1418—1419 был одним из военачальников, посланных оборонять Руан от англичан. С 1 марта по 29 апреля 1419 вместе с Ренье По исполнял посольскую миссию к королю Англии Генриху V, пребывавшему в Манте.

10 сентября 1419 по поручению герцога рекогносцировал и организовал оборону подходов к мосту в Монтеро, где происходила встреча с дофином Карлом. Не смог спасти своего господина от засады, но прикрыл отступление бургундских вельмож. После прибытия к новому герцогу Бургундии Филиппу Доброму, жаждавшему мести, получил назначение послом к королю Англии для обсуждения совместных действий против партии дофина.

В конце августа 1423, после получения известия о том, что Жан де Тулонжон, недавно одержавший победу в битве при Краване, схвачен французами недалеко от Макона, совет Бургундии поручил Антуану командованием войсками.

После смерти старшего брата грамотой, данной герцогом в Брюгге 12 августа 1427, был назначен его преемником на постах маршала Бургундии и губернатора Бургундии и Шароле. Оборонял бургундские границы от нападений французов.

В январе 1430 года в Брюгге, при учреждении ордена Золотого Руна,  стал одним из 24 его первых рыцарей

С согласия Филиппа Доброго в 1431 году вместе с маршалом Франции Антуаном де Вержи присоединился к войску графа Антуана де Водемона, оспаривавшего у Рене Доброго власть над Лотарингией. 2 июля 1431 сражался против лотарингско-французской армии Арно де Барбазана в битве при Бюльньевиле, где взял в плен Рене Доброго. В этом сражении Антуан де Тулонжон был ранен в лицо.

Семья 

1-я жена: Беатриса де Сен-Шерон, дама де Сен-Шерон и других земель в Шампани

Дети:

 Жан V де Тулонжон, сеньор де Трав. Жена: Клодин де Бламон, дама де Веллесон, дочь Жана де Бламона, сеньора де Веллесон, и Жанны де Вержи
 Антуан де Тулонжон, каноник в Шатийон-сюр-Соне
 Жанна де Тулонжон, дама де Монришар. Муж: Жан II де Грансон, сеньор де Пем

2-я жена: Катрин де Бурбон-Монперру, дама де Клесси (ум. 1439), дочь Гийома де Бурбона, сеньора де Клесси, и Жанны де Бурбон, вдова Луи Дама, сеньора де Дигуан

Дети (по мнению Дюно де Шарнажа и Морери, во втором браке детей не было):

 Клод де Тулонжон (ум. ок. 1504), сеньор де Ла-Басти. Жена (1470): Гийеметта де Вержи, дама де Бурбон-Ланси и Антиньи, дочь Гийома де Вержи, сеньора де Арк-ле-Гре и Отре, и Клод де Латремуй, дамы де Бурбон-Ланси и Антиньи
 Тристан де Тулонжон (ум. 1475), сеньор де Ла-Гранвель и де Сусси, губернатор Осера
 Жорж де Тулонжон
 Катрин де Тулонжон

Литература 

 Dunod de Charnage F. I. Mémoires pour servir à l’histoire du comté de Bourgogne. — Besançon: Jean-Baptiste Charmet, 1740, p. 232
 Gollut L. Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne. — Arbois: August Javel, 1846, col. 1278
 La Barre L.-F.-J., Dom Des Salles. Memoires pour servir a l'histoire de France et de Bourgogne. — P.: Julien-Michel Gandouin; Pierre-François Giffart, 1729, pp. 202—203 
 Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques. — Frankfurt: Peter Lang, 2000. — ISBN 3-631-36017-7, p. 21f
 Moréri L. Le Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane. T. X. — P.: Companie des Libraires Assosiéz, 1759, pp. 263—264 
 Niepce L. Histoire de Sennecey et de ses seigneurs. — Chalon-sur-Saône: J. Dejussieu, 1866, p. 327

Ссылки 

 

Деятели Столетней войны
Персоналии:Бургундия